Järbo kyrka kan syfta på:
Järbo kyrka, Dalsland
Järbo kyrka, Gästrikland